Flamma ist das Cognomen folgender Personen:
 Lucius Volumnius Flamma Violens, römischer Konsul 307 v. Chr. und 296 v. Chr.
 Marcus Calpurnius Flamma, römischer Militärtribun 258 v. Chr.